Jozef Miloslav Hurban, scrittore e patriota slovacco, pastore evangelico 
 Svetozár Hurban Vajanský, scrittore slovacco, figlio di Jozef Miloslav
 Hurban (treno), treno corazzato slovacco
 3730 Hurban, asteroide della fascia principale